Бизюки — название населённых пунктов.

Россия 
 Бизюки — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Бизюки — упразднённая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.